Josep Bertrand Salsas (La Roca d'Albera, Rosselló, 1857 – Barcelona, 1922) fou un dirigent esportiu relacionat amb l'automobilisme català. A començaments del  guanyà una cursa disputada al Parc de la Ciutadella. Fou membre fundador del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) i en fou president de 1918 a 1922. També fou membre de la Penya Rhin.

Els Bertrand rossellonesos 
Els Bertrand eren uns importants industrials del tèxtil, amb fàbriques a diverses ciutats catalanes. El pare de Josep Bertrand, Manuel Bertrand i Cortalé (1807–1884), natural de La Roca d'Albera, s'establí de jove al Baix Llobregat. Tingué tres fills: Manuel, Josep i Joan Bertrand. Manuel, el primogènit i germà de Josep, fundà amb el seu sogre Eusebi Serra i Clarós l'empresa Serra i Bertand, una de les més importants de Catalunya, que heretà son fill Eusebi Bertrand i Serra, esdevenint un dels grans industrials de l'època.

L'altre germà de Josep, Joan, tingué un fill, Joan Bertrand i Coma (1890–1978), que continuà el negoci familiar a Sant Feliu de Llobregat, on l'empresa havia creat diverses colònies de treballadors (encara avui s'hi conserven en bon estat les "Casetes Bertrand" i els "pisos Bertrand"). El fill de Joan Bertrand i Coma, Joan Bertrand i Elizalde, fou un conegut pilot de motociclisme durant la dècada de 1950.

Notes

Referències 

Presidents del Reial Automòbil Club de Catalunya
Dirigents d'automobilisme barcelonins
Rossellonesos contemporanis
La Roca d'Albera
Morts a Barcelona
Dirigents esportius francesos
Polítics nord-catalans
Polítics rossellonesos
Polítics barcelonins contemporanis